Künkel ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Künkel (* 1958), deutscher Theologe
 Fritz Künkel (1889–1956), deutscher Psychiater
 Hans Künkel (1896–1956), deutscher Schriftsteller
 Hermann Otto Künkel, deutscher Architekt
 Karl Künkel (1861–1943), deutscher Zoologe
 Klaus Künkel (Theologe) (1927–2016), deutscher evangelischer Theologe und Religionspädagoge
 Klaus Künkel (1933–2007), deutscher Ökonom und Vizepräsident der TU Berlin
 Reiner Künkel (* 1950), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Künkele
 Künkelhof